

Patronyme 

 Françoise Levie (1940-), réalisatrice, productrice et auteure belge ;
 Jean Levie (1885-1965), prêtre jésuite et bibliste belge ;
 Marc Levie, réalisateur belge ;
 Michel Levie (1851-1939), homme politique belge ;
 Pierre Levie (1916-2010), producteur de cinéma belge.

Toponyme 

 Levie, commune française située en Corse.
 Canton de Levie, division administrative française située en Corse.

Odonyme 
 Square Levie, square de Bruxelles en Belgique.

Patronyme belge